Phalaenopsis Perle Blanche — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис